

Plaatsnaam 
 Engeland:
 Koninkrijk Lindsey, voormalig Angelsaksisch koninkrijk, ruwweg overeenkomend met het latere Lincolnshire
 East Lindsey, district in het graafschap Lincolnshire
 West Lindsey, district in het graafschap Lincolnshire
 Lindsey (Engeland), plaats en civil parish in het graafschap Suffolk
 Lindsey Tye, gehucht in het graafschap Suffolk
 Kirton-in-Lindsey, plaats en civil parish in North Lincolnshire

 Verenigde Staten:
 Lindsey (Ohio), plaats in de staat Ohio
 Lake Lindsey, plaats in de staat Florida

Namen

Achternaam 
 Hal Lindsey, Amerikaans evangelist en christelijk schrijver
 Joey Lindsey, Amerikaans langebaanschaatser
 Lori Lindsey, Amerikaans voetbalster
 Theophilus Lindsey, Brits theoloog en predikant
 George Lindsey, Amerikaans acteur

Voornaam

Amerikaanse personen 
 Lindsey Buckingham, zanger
 Lindsey Durlacher, worstelaar
 Lindsey Graham, politicus
 Lindsey Hunter, basketballer
 Lindsey Jacobellis, snowboardster
 Lindsey McKeon, actrice
 Lindsey Robertson, skateboarder
 Lindsey Shaw, actrice
 Lindsey Vonn, alpineskiester

Overig personen 
 Lindsey De Grande, Belgisch atlete
 Lindsey Wright, Australisch golfster

Vervoer 
 Station Kirton Lindsey, spoorwegstation in Engeland

Zie ook 
Lindsay (doorverwijspagina)